De Grand Prix-wegrace van San Marino 2021 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2021. De race werd verreden op 19 september 2021 op het Misano World Circuit Marco Simoncelli nabij Misano Adriatico, Italië.

In de MotoE werd Jordi Torres voor het tweede achtereenvolgende seizoen gekroond tot kampioen. Hij finishte in de beslissende race slechts als dertiende, maar nadat zijn concurrent Dominique Aegerter, die oorspronkelijk de titel behaalde, een tijdstraf kreeg vanwege het veroorzaken van een ongeluk met Torres, werd hij alsnog kampioen.

Uitslag

MotoGP 
Joan Mir werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten had overschreden.

Moto2

Moto3 
Gabriel Rodrigo startte de race niet vanwege een armblessure die hij opliep tijdens de Grand Prix van Aragón. Yuki Kunii werd uitgesloten van de race vanwege het veroorzaken van een ongeluk met Alberto Surra tijdens de derde vrije training op zaterdag.

MotoE 
Alle motorfietsen zijn afkomstig van Energica.

Race 1 
Yonny Hernández werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten had overschreden.

Race 2 
Dominique Aegerter kreeg een ride through penalty die werd omgezet in een tijdstraf van 38 seconden vanwege het veroorzaken van een ongeluk met Jordi Torres. Andrea Mantovani werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten overschreed. Alessandro Zaccone kon de race niet starten vanwege een blessure aan zijn heup die hij opliep tijdens de eerste race. André Pires kon de race niet starten vanwege een blessure aan zijn schouder.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

MotoE

2021
San Marino